Залога — військові частини, військові навчальні заклади й установи, розташовані постійно або тимчасово в певному населеному пункті або районі зі встановленими межами для охорони та оборони його у мирні та воєнні часи.
 Залога — українське прізвище
 Залога Міннерії — комплекс військових баз Шрі-Ланки, розташованих поряд із містом Міннерія в підрозділах ОС Хінгуракгода в окрузі Полоннарува в Північно-Центральній провінції країни.
 Невмируща залога — радянський пропаґандистський фільм 1956 року про червоноармійців, які захищають оточену німецькими військовиками Берестейську фортецю.